

Cinema 
W.E. - Edward e Wallis (W.E.) – film del 2011 diretto da Madonna

Codici 
 WE – codice FIPS 10-4 della Cisgiordania

Musica 
 We – EP delle EXID del 2017
 We – EP dei Winner del 2019
 We – album degli Arcade Fire del 2022

Altro 
 WE – targa automobilistica di Wels (Austria)
 WE – targa automobilistica di Weimar (Germania)
 WE – targa automobilistica di Varsavia-Mokotów (Polonia)
 We – kana giapponese
 We – Unità di misura del Watt elettrico

Altri progetti